Juan Delgado puede referirse a:
 Juan Delgado, pintor español de principios del siglo XVIII;
 Juan Delgado López, poeta español;
 Juan Delgado Baeza (1993-), futbolista chileno;
 Juan Delgado (19??-19??), futbolista mexicano;
 Juan Delgado Martínez (1994-), futbolista uruguayo;
 Juan Delgado (1889-1961), futbolista uruguayo;
 Juan Delgado González, coronel independentista cubano del siglo XIX;